opname (signaal), registratie van audio- of een videosignaal
 vegetatieopname, vastlegging van de toestand van planten in een gebied
 intake, anamnese of opname van personen voor behandeling of verzorging
 opname van de gemeente, volgens christelijke traditie een komende hemelvaart van gelovigen
 Opname (film), een Nederlandse film uit 1979 
 opname (farmacokinetiek)
 bouwkundige opname: het vastleggen van de situatie voor, tijdens of na de bouw